Ordet brilleslange en ikke entydigt, men afhængigt af situationen eller brugeren bruges det med flere betydninger:
 Om slangearten indisk kobra (Naja naja).
 Eller mere generelt om slanger i slangeslægten Naja som indisk kobra tilhører.